Александр Иосифович Купстас (; 27 июля 1898, Вилькомирский уезд, Ковенская губерния, Российская империя — 3 декабря 1964, Каунас, Литовская ССР) — литовский советский театральный деятель,  театра, , театральный . Заслуженный артист Литовской ССР (1948).

Биография 
Жил в Москве. В 1917 году учился в театральной студии Музиля. В 1919 году окончил фармацевтический факультет Московского университета.
 
В 1918—1920 годах — один из активных участников Пролеткульта, затем в 1920—1922 годах был актёром Драматической студии имени Ф. И. Шаляпина. Гастролировал с ней по городам Россиию

В 1940—1958 года преподавал в различных театральных студиях.

Создал на сцене более 200, в основном, ярких характерных ролей. С 1944года занимаелтся режиссёрской деятельностью. Поставил пьесы «Мещане» Горького (1946), «Тартюф, или Обманщик» Мольера (1946), «За тех, кто в море!» Б. Лавренёва (1947), «Лисички» Л.Хелман; оперетты «Свадьба в Малиновке» Б. А. Александрова, «Гаспарон» Миллёкера, «Кето и Котэ» В. И. Долидзе и др.

Творчеству А. Купстас были присущи лиризм.

Похоронен на Петрашюнском кладбище Каунаса.

Избранные театральные роли 
 Торольф («Северные богатыри» Ибсена, 1925),
 Дон Карлос (о.п. Шиллера, 1931),
 Колечко («Сын народа» Германа, 1940) и др.
Заслуженные артисты Литовской ССР

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 3/Глав. ред. П. А. Марков - М.: Советская энциклопедия, 1964.

Ссылки 
 Aleksandras Vytautas Kupstas
театральные деятели Литвы
Выпускники МГУ